

Особи 
 Веллс (прізвище)

Веллс — округ (графство) у штаті Індіана
 Веллс — округ (графство) у штаті Північна Дакота
 Веллс — місто, штат Мен
 Веллс — місто, штат Міннесота
 Веллс — місто, штат Невада
 Веллс — місто, штат Нью-Йорк
 Веллс — місто, штат Техас
 Веллс — місто, штат Вермонт
 Веллс — місто, штат Вісконсин
 Веллс Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія
 Веллс Тауншип — селище в окрузі Фултон, штат Пенсильванія
 Веллс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Веллс — переписна місцевість, штат Вермонт

 Флавінг-Веллс — переписна місцевість в окрузі Піма, штат Аризона
 Джим-Веллс — округ (графство) у штаті Техас

 1721 Веллс — астероїд головного поясу, відкритий 3 жовтня 1953 року

Див. також 
 Лландріндод-Веллс — місто на сході Уельсу, адміністративний центр області Повіс.
 Індіан-Веллс
 Велс